Селецкий сельсовет (сельский совет)

Белоруссия

Брестская область 

 Селецкий сельсовет Берёзовского района

Минская область 

 Селецкий сельсовет Пуховичского района (упразднён в 2006 году)

Могилёвская область 

 Селецкий сельсовет Костюковичского района
 Селецкий сельсовет Мстиславского района

Российская Федерация

Архангельская область 

 Селецкий сельсовет Холмогорского района

Брянская область 

Упразднены в 2012 году.

 Селецкий сельсовет Красногорского района
 Селецкий сельсовет Трубчевского района

Владимирская область 

 Селецкий сельсовет Суздальского района (упразднён)

Тверская область 

 Селецкий сельсовет Максатихинского района (упразднён)

Украина

Волынская область 

 Селецкий сельский совет Владимир-Волынского района (упразднён в 2015 году)
 Селецкий сельский совет Турийского района (упразднён в 2020 году)

Житомирская область 

 Селецкий сельский совет Народичского района (упразднён в 2015 году)
 Селецкий сельский совет Черняховского района (упразднён в 2020 году)

Полтавская область 

 Селецкий сельский совет Оржицкого района (упразднён в 2020 году)

Ровненская область 

 Селецкий сельский совет Дубровицкого района (упразднён в 2020 году)

См. также 

 Селецкий